Spedaleto ima više značenja:
 Spedaleto (Firenca)
 Spedaleto (Pistoja)
 Spedaleto (Sijena)